Era la prima edizione del torneo dal 2013.

In finale Iga Świątek ha sconfitto Donna Vekić con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (Campionessa)
  Paula Badosa (quarti di finale)
  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Jessica Pegula (semifinale)

  Maria Sakkarī (primo turno) 
  Coco Gauff (quarti di finale) 
  Caroline Garcia (primo turno) 
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)

Wildcard 

  Leylah Fernandez (primo turno)
  Maria Sakkarī (primo turno)

  Sloane Stephens (secondo turno) 
  Coco Vandeweghe (secondo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (secondo turno)

  Sofia Kenin (primo turno)

Qualificate 

  Louisa Chirico (secondo turno)
  Caroline Dolehide (primo turno)
  Robin Montgomery (primo turno)

  Camila Osorio (primo turno) 
  Ellen Perez (primo turno) 
  Donna Vekić (finale)

Lucky loser 

  Jil Teichmann (primo turno)

  Zheng Qinwen (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 2022